Jianyuan, ou Tsien-yuan (chinois traditionnel et simplifié : , pinyin : Jiànyuán) est un nom correspondant à plusieurs ères chinoises différentes :

 Jianyuan (140-135 av. J.-C.), première ère de l'empereur Wudi de la dynastie des Han occidentaux ;
 Jianyuan (315-316), troisième ère de l'empereur Liu Cong des Zhao antérieurs ;
 Jianyuan (343-344), unique ère de l'empereur Kangdi de la dynastie des Jin orientaux ;
 Jianyuan (365-385), troisième et dernière ère de l'empereur Fu Jian de la dynastie des Qin antérieurs ;
 Jianyuan (479-482), unique ère de l'empereur Gaodi de la dynastie des Qi méridionaux.